Il doppio  del Bell Challenge 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.

Vania King e Barbora Záhlavová-Strýcová erano le detentrici del titolo, ma la King non ha partecipato.

La Záhlavová-Strýcová ha fatto coppia con Bethanie Mattek-Sands, ma ha perso in finale contro Sofia Arvidsson e Johanna Larsson 6–1, 2–6, [10–6].

Teste di serie

  Bethanie Mattek-Sands /  Barbora Záhlavová-Strýcová(finale)
  Carly Gullickson /  Abigail Spears (quarti di finale)

  Andrea Hlaváčková /  Michaëlla Krajicek (primo turno)
  Sarah Borwell /  Raquel Kops-Jones (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Bell Challenge 2010